HMCS Miramichi je (bilo) ime več ladij Kraljeve kanadske vojne mornarice:
 HMCS Miramichi (J169)
 HMCS Miramichi (MCB 150)
 HMCS Miramichi (MCB 163)

Miramichi